Le Wyoming est un État du centre des États-Unis. Le terme désigne également de nombreuses localités :

 Australie :
 Wyoming, Nouvelle-Galles du Sud

 Canada :
 Wyoming, Canada 

 États-Unis :
 Wyoming, Delaware
 Wyoming, Illinois
 Wyoming, Iowa
 Wyoming, Michigan
 Wyoming, Minnesota
 Wyoming, New York
 Wyoming, Ohio
 Wyoming, Pennsylvanie
 Wyoming, Rhode Island
 Wyoming, comté d'Iowa, Wisconsin
 Wyoming, comté de Waupaca, Wisconsin

Cinéma 
 Wyoming est un western muet américain de W. S. Van Dyke sorti en 1928.
 Wyoming est film de Richard Thorpe sorti en 1940.
 Wyoming est un film de Joseph Kane réalisé en 1947.

Télévision 
El Gran Wyoming (1955-), nom d'artiste de José Miguel Monzón Navarro, présentateur de télévision et humoriste espagnol.

Voir aussi 
Page d'homonymie .

 Le Wyoming était une goélette à six mâts, à coque en bois, construit en 1909 aux États-Unis.
Wyoming est le nom d'un cuirassé de l'US Navy mis en service en 1912.